Entitats de població:
 Notre-Dame-d'Aliermont, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Notre-Dame-d'Allençon, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Notre-Dame-d'Elle, municipi francès al departament de Manche 
 Notre-Dame-d'Épine, municipi francès al departament de l'Eure 
 Notre-Dame-d'Estrées, municipi francès al departament de Calvados 
 Notre-Dame-d'Oé, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 Notre-Dame-de-Bliquetuit, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Notre-Dame-de-Bellecombe, municipi francès al departament de Savoia 
 Notre-Dame-de-Boisset, municipi francès al departament del Loira 
 Notre-Dame-de-Bondeville, municipi francès al departament del Sena Marítim (regió de l'Alta Normandia) 
 Notre-Dame-de-Cenilly, municipi francès al departament de Manche 
 Notre-Dame-de-Commiers, municipi francès al departament de la Isèra 
 Notre-Dame-de-Courson, municipi francès al departament de Calvados 
 Notre-Dame-de-Gravenchon, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Notre-Dame-de-Livaye, municipi francès al departament de Calvados 
 Notre-Dame-de-Livoye, municipi francès al departament de Manche 
 Notre-Dame-de-l'Isle, municipi francès al departament de l'Eure 
 Notre-Dame-de-l'Osier, municipi francès al departament de la Isèra 
 Notre-Dame-de-la-Rouvière, municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Notre-Dame-de-Londres, municipi francès al departament de l'Erau (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Notre-Dame-de-Mésage, municipi francès al departament de la Isèra 
 Notre-Dame-de-Monts, municipi francès al departament de Vendée
 Notre-Dame-de-Riez, municipi francès al departament de Vendée 
 Notre-Dame-de-Sanilhac, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Notre-Dame-de-Vaulx, municipi francès al departament de la Isèra 
 Notre-Dame-des-Landes, municipi francès al departament de Loira Atlàntic (regió de país del Loira) 
 Notre-Dame-des-Millières, municipi francès al departament de Savoia 
 Notre-Dame-du-Bec, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Notre-Dame-du-Cruet, municipi francès al departament de Savoia 
 Notre-Dame-du-Hamel, municipi francès al departament de l'Eure 
 Notre-Dame-du-Parc, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Notre-Dame-du-Pré, municipi francès al departament de Savoia 
 Notre-Dame-du-Pé, municipi francès al departament del Sarthe
 Notre-Dame-du-Rocher, municipi francès al departament de l'Orne 
 Notre-Dame-du-Touchet, municipi francès al departament de Manche 
 Airon-Notre-Dame, municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Argenton-Notre-Dame, municipi francès al departament de Mayenne 
 Arthaz-Pont-Notre-Dame, municipi francès al departament de l'Alta Savoia 
 Boiry-Notre-Dame, municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Bretigney-Notre-Dame, municipi francès al departament del Doubs 
 Chaufour-Notre-Dame, municipi francès al departament del Sarthe 
 Cantó de Notre-Dame-de-Bondeville, cantó francès al districte de Rouen (departament del Sena Marítim) 
 Cantó de Marsella Notre-Dame-du-Mont, cantó francès al districte de Marsella (departament de les Boques del Roine) 
 Cantó de Marsella Notre-Dame-Limite, cantó francès al districte de Marsella (departament de les Boques del Roine) 
 Esquay-Notre-Dame, municipi francès al departament de Calvados 
 Fontaine-Notre-Dame, municipi francès al departament de l'Aisne (Picardia) 
 Fontaine-Notre-Dame (Nord), municipi francès al departament de Nord (regió de Nord – Pas de Calais) 
 Précy-Notre-Dame, municipi francès al departament de l'Aube 
 Le Puy-Notre-Dame, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Les Châtelliers-Notre-Dame, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Liesse-Notre-Dame, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Mont-Notre-Dame, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Montcy-Notre-Dame, municipi francès al departament de les Ardenes 
 Nanteuil-Notre-Dame, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Pouligny-Notre-Dame, municipi francès al departament de l'Indre 
 Rhêmes-Notre-Dame, municipi italià a la regió de Vall d'Aosta
 Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois, municipi francès al departament de l'Orne 
 Villard-Notre-Dame, municipi francès al departament de la Isèra 
 Edificis:
 Notre-Dame-de-Bon-Secours, església de Mont-real, Canadà, fundada per Santa Marguerite Bourgeoys
 Notre-Dame de París, catedral de l'arxidiòcesi de París
 Notre-Dame de Riquer, església i un priorat de la comuna
 Notre-Dame de Tanya, santuari, capella i ermita, antiga església parroquial, al poble rossellonès de la Roca d'Albera
 Notre-Dame-de-la-Gorge, església barroca de Les Contamines-Montjoie (Alta Savoia)
 Notre-Dame de la Salette, aparició mariana i santuari al poble de La Saleta Falavaus (Isèra, França)
 Notre-Dame de la Merci de Planès, edifici romànic de la comarca del Conflent al poble del mateix nom
 Notre-Dame des Anges de Baixas, església parroquial de la comuna rossellonesa de Baixàs
 Notre-Dame du Breuil
 Notre-Dame du Sablon, o Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel, església al barri del Zavel (Sablon) a Brussel·les
 Catedral Notre-Dame de Reims, edifici gòtic de França, lloc de la consagració dels reis de França
 Monestir de Notre-Dame-de-Toute-Protection, monestir ortodox de França
 Música:
 Escola de Notre-Dame, grup de compositors que van treballar al voltant de la catedral de Notre-Dame de París als segles XII-XIII
 Missa de Notre-Dame, missa polifònica composta pel poeta, músic i clergue francès Guillaume de Machaut